Michael Spillane ist der Name folgender Personen:

* Michael Spillane (Wrestler) (Mickey Spillane; * 1976), US-amerikanischer Wrestler und Autor
 Michael Spillane (Fußballspieler) (* 1989), irischer Fußballspieler 
 Michael J. Spillane (Mickey Spillane; 1933–1977), US-amerikanischer Mobster

Siehe auch:
 Mickey Spillane (Begriffsklärung)